Niemcy:
 Diekhof – dzielnica Laage
 Diekhof – część gminy (Ortsteil) Kalübbe w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Diekhof – część gminy (Ortsteil) Pronstorf w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Zobacz też:
 Dieckhoff
 Diekhoff